Confusió mental, incapacitat de pensar clarament i ràpidament
 Confusió i difusió, en criptografia, propietats de l'operació d'un xifratge segur 
 Variable de confusió, tercera variable que distorsiona la mesura de l'associació entre dues variables
 Cercle de confusió, punts més petits col·locats un al costat de l'altre i que és possible distingir sobre un negatiu fotogràfic
 Matriu de confusió, eina de visualització que s'utilitza en l'aprenentatge supervisat